Крстич — фамилия. Известные носители:

 Крстич, Добросав (1932—2015)  — югославский футболист.
 Крстич, Джордже (1851—1907) — сербский художник.
 Крстич, Милош (род. 1987) — сербский футболист.
 Крстич, Неманья (род. 1993) — сербский баскетболист.
 Крстич, Ненад (род. 1983) — сербский баскетболист.
 Крстич, Родислав (род. 1948) — бывший сербский генерал.
 Крстич, Славко (в монашестве Даниил; 1927—2002) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Будимский, богослов.